eumenidy (Erynie) – w mitologii greckiej boginie i uosobienia wyrzutów sumienia, zemsty (kary, gniewu) za wszelką nieprawość
 Eumenidy (Oresteja) – jedna z 3 części Orestei Ajschylosa nawiązująca do mitu Pelopidów